Ел Уехоте има више значења:

 Ел Уехоте (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Уехоте (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уехоте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уехоте (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику